1. hokejová liga SR 2008/2009 byla šestnáctou sezónou 1. hokejové ligy na Slovensku, které se zúčastnilo 16 týmů. První čtyři mužstva postoupila přímo do čtvrtfinále playoff. Mužstva z 5. až 12. místa hrála předkolo playoff. Finalisté playoff postoupili do baráže proti dvěma nejhorším klubům Slovnaft extraligy. Vítězem finálové série se stalo mužstvo HK Spišská Nová Ves. Spolu s ním postoupilo do baráže mužstvo ŠHK 37 Piešťany. Z 1. hokejové ligy sestoupilo mužstvo HKM Lučenec, kterému na konci soutěže odebrali 60 bodů za porušení pravidel s hráčskými smlouvami.

Základní část 

Původně získal tým HKM Lučenec 39 bodů, ale SZĽH odebral klubu 60 bodů.

Playoff

Pavouk

Předkolo 

MHK Dolný Kubín- HK Dukla Michalovce 3:1 (5:0k, 4:2, 3:6, 2:1)

HK Trebišov - HC 46 Bardejov 0:3 (1:2p, 2:4, 2:3p)

HC 07 Detva - HC Dukla Senica 1:3 (4:1, 1:2sn, 3:4p, 0:9)

HK Ružinov 99 Bratislava - MšHK Prievidza 1:3 (5:4sn, 1:2sn, 2:4, 1:4)

Čtvrtfinále 

HK Spišská Nová Ves - HC 46 Bardejov 3:0 (10:3, 6:1, 2:1p)

ŠHK 37 Piešťany - HC Dukla Senica 3:0 (2:1, 9:1, 5:0)

HK Trnava - MšHK Prievidza 3:0 (2:1, 4:2, 6:2)

HC 07 Prešov - MHK Dolný Kubín 3:0 (5:3, 1:0, 7:1)

Semifinále 

HK Spišská Nová Ves - HC 07 Prešov 3:1 (4:0, 3:1, 2:3p, 5:3)

ŠHK 37 Piešťany - HK Trnava 3:0 (4:0, 4:2, 5:1)

Finále 

HK Spišská Nová Ves - ŠHK 37 Piešťany 3:1 (1:3, 5:2, 2:1, 3:0)

Baráž o extraligu 

HK Spišská Nová Ves - MHK SkiPark Kežmarok 4:1 (3:2,1:0,4:2,2:5,3:1)

HK Aquacity ŠKP Poprad - ŠHK 37 Piešťany 4:0 (9:2,6:2,4:3,2:1p)

HK Aquacity ŠKP Poprad se udržel v extralize. MHK SkiPark Kežmarok sestoupil z extraligy a nahradil ho tým HK Spišská Nová Ves.

1. hokejová liga SR
Lední hokej v roce 2008
Lední hokej v roce 2009